Малоземе́льская ту́ндра (Тиманская тундра) — тундра, занимающая приморскую низину северо-запада Печорской низменности, один из биогеографических регионов Северо-русской низменности. Малоземельская тундра — область исконного проживания ненцев. Это своеобразный этнографический край Русского Севера.

География 
Малоземельская тундра начинается от левого берега реки Печоры, которая служит границей тундры на востоке. Южную границу составляют реки Цильма (приток Печоры) и Пёза (приток реки Мезени, на западе — река Ома. При этом тундру Канина полуострова обычно называют Канинская тундра. На севере берег тундры, который поморы называли «Тиунским», омывают Чёшская губа и Поморский пролив Баренцева моря Северного Ледовитого океана. Тянется с юго-востока на северо-запад, постепенно расширяясь вследствие меньшего нагрева. В юго-западном конце ширина тундры достигает 120—140 км, в северо-восточном — до 450 вёрст. Длина от левого берега Печоры по южной границе до Омских озёр доходит до 450 км, а по северной и северо-восточной границе до 620 км. Тиманская тундра представляет собой частью ровную, частью холмистую равнину со слабым наклоном к северу.

Геология 
Малоземельской тундра сформирована на четвертичных отложениях мощностью свыше 100 м. В основании толщи располагаются валунные суглинки и глины нижней морены рисскогого оледенения мощностью до 10 м Нижняя морена содержит валуны принесенные оледенением с Новой Земли. Выше нижней морены расположены темносеросиние глины, галечновалунные пески и чистые пески, образованные в период межледниковой морской трансгрессии. Ещё выше находится верхняя морена вюрмского оледенения, представленная валуннами смешанного новоземельско-скандинавско-тиманское происхождения.

Мощность четвертичных отложений Тиманской тундры не превышает 10 м. Они встречаются по всему побережью Чешской губы и в долинах между отдельными горными хребтами. Коренными породами на Северном Тимане являются допалеозойские кристаллическими сланцы, перекрытые верхнесилурийскими известняками и доломитами.

Почвы 
Поверхностные почвы в северной части тундры состоят из песков с подстилающими их постплиоценовыми глинами или коренными породами различного возраста. Песчаная тундра имеет значительно меньшее распространение, нежели глинистая, расположенная между реками Индига и Печора и вообще на северо-востоке тундры. Многочисленные сопки и горки по большей части состоят из глины, реже из песка. Торфяники залегают на значительном пространстве, в особенности в безлесной части тундры и на северной границе сплошных лесов, а также в логовинах и у берегов озёр и мелких речек. В основе их лежит песок, связанный корнями растений и вечной мерзлотой. Тиманскую тундру в средней и отчасти в восточной её частях прорезают невысокие горные хребты Тиманского кряжа. Самый западный из них называется Косминский Камень, между реками Пёша и Варшина-виска, затем идут Тиманский и Чаицын Камни, самый восточный — Каменноугольная гряда, а в верховьях реки Космы — Хайминский Камень. Между Тиманским кряжем и своей западной границей, а также и к северо-востоку от этих гор, тундра покрыта громадными торфяными буграми, поросшими лишайниками, морошкой, голубикой, карликовой берёзкой и разными мхами.

Бугры эти отделены друг от друга вытянутыми, извилистыми или озеровидными впадинами, занятыми мокрыми моховыми болотами и трясинами. Южная и средняя часть тундры занята сплошными лесами, состоящими из ели, а на сухих, возвышенных местах — из сосны и лиственницы, на берегах же речек — из ивы, берёзы и кустарников. К северо-востоку леса совсем исчезают, исключая западные части тундры, где по берегу моря у устья рек встречаются небольшие леса или одиночные деревья. Торфяно-кочкарная безлесная тундра встречается преимущественно в северо-восточной части; она отличается от бугристой непрерывностью торфяного покрова и слегка кочковатой поверхностью. По берегам значительных рек, выносящих более тёплую воду с юга и подвергающихся весенним разливам, простираются зелёные луга. Почва в северной, средней и в северо-восточной частях Тиманской тундры мёрзлая; она оттаивает к концу лета на глубину от 1 до 1,5 аршин и редко где более. Здесь же замечено постоянное отступление северной границы лесов к югу.

Гидрография 
Множество рек протекает по Малоземельской тундре. Текут они преимущественно в Северный Ледовитый океан. Наиболее значительны из них:
 Ома, Снопа, Пёша, Волонга, Великая, Индига, Вельта — впадают прямо в море,
 Варшинская Виска и Урдюга — притоки реки Пёза,
 Пёза — приток Мезени,
 Косма и Татбыш — притоки Цильмы,
 Сула и Цильма — приток Печоры,
 Сойма — приток Сулы.
Имеется много рыбных пресноводных озёр: Анутей, Индигские озёра (4), Варшинские озёра (4), Косминское озеро, Омские озёра и другие.

Этнография 
Население Малоземельской тундры состоит из русских и ненцев, которые проживают в деревнях, селах и посёлках по рекам Печора, Индига, Сула, Ома, Пёша и Снопа.

История 
Главнейшие занятия автохтонного населения до середины XX века — оленеводство, морские и рыбные промыслы, охота и птицеловство; русские занимаются также торговлей, управлением и образованием. Тиманских самоедов в 1892 году числилось ревизских душ 355. Они очень обеднели; лишь у 50 человек числилось 2500 оленей, прочие же не имели скота. Самоеды безжалостно эксплуатируются здешними русскими торговцами, хотя законом они признаны единственными владельцами тундры. Все самоеды — христиане; большинство их усвоило русский язык. В Тиманской тундре 1 православная церковь, в селе Нижняя Пёша. Путей сообщения долгое время не существовало из-за сильной заболоченности; езда производится на оленях, а также на лодках по рекам и по приморью. Климат суровый, снег выпадает в середине сентября, а тает в конце мая, хотя нередко и в мае наблюдаются морозы; лето обыкновенно тёплое, иногда сырое и холодное; в июле столбик термометра днём иногда поднимается до 25°; ночи всегда холодные. Летом много гнуса: комаров, оводов и слепней. Малоземельскую тундру исследовали такие учёные, как Шренк, Чернышёв и Танфильев.

См. также 
 Большеземельская тундра

Примечания

Литература 
 

тундра
География Ненецкого автономного округа
Низменности России
Низменности по алфавиту
Северо-русская низменность